Василий Демиденко:
 Демиденко, Василий Куприянович (1929—2004) — советский и украинский учёный, педагог и психолог, член-корреспондент АПН СССР (1984), член-корреспондент НАНУ (1992). 
 Демиденко, Василий Петрович (1930—1998) — советский партийный деятель.